Caterham F1 (stari imeni Lotus Racing in 1Malaysia  F1 Team) je malezijsko moštvo Formule 1, eno treh novih za  in sploh prvo malezijsko moštvo Formule 1. Kljub podobnemu imenu in barvni shemi pa moštvo nima neposredne zveze z uspešnim britanskim moštvom Team Lotus, ki je delovalo med sezonama  in . Tehnični direktor moštva je Mike Gascoyne, ki je razmeroma uspešno deloval že v številnih moštvih Formule 1, McLaren, Sauber, Tyrrell, Jordan, Renault in Toyota, športni direktor pa Tony Fernandes. Dirkača moštva sta izkušeni Jarno Trulli in Heikki Kovalainen, prvi dirkalnik moštva pa se imenuje Lotus T127.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Lotus T127
|rowspan="3"| Cosworth CA2010 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"|  Jarno Trulli
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| NC
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Lotus T128
|rowspan="4"| Renault RS27-2011 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
|
!rowspan="4"| 0
!rowspan="4"| 10.
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|
|-
|align="left"|  Jarno Trulli
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|
|-
|align="left"|  Karun Čandok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Caterham CT01
|rowspan="3"| Renault RS27-2012 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 23
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|-
|align="left"|  Vitalij Petrov
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Caterham CT03
|rowspan="3"| Renault RS27-2013 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| KOR
| JAP
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| 11.
|-
| align="left" |  Charles Pic
|bgcolor= "#cfcfff"| 16
|bgcolor= "#cfcfff"| 14
|bgcolor= "#cfcfff"| 16 
|bgcolor= "#cfcfff"| 17
|bgcolor= "#cfcfff"| 17 
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|bgcolor= "#cfcfff"| 18 
|bgcolor= "#cfcfff"| 15
|bgcolor= "#cfcfff"| 17
|bgcolor= "#cfcfff"| 15 
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|bgcolor= "#cfcfff"| 17 
|bgcolor= "#cfcfff"| 19
|bgcolor= "#cfcfff"| 14
|bgcolor= "#cfcfff"| 18 
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|bgcolor= "#cfcfff"| 19  
|bgcolor= "#cfcfff"| 20
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|
|-
| align="left" |  Giedo van der Garde
|bgcolor= "#cfcfff"| 18
|bgcolor= "#cfcfff"| 15
|bgcolor= "#cfcfff"| 18
|bgcolor= "#cfcfff"| 21
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|bgcolor= "#cfcfff"| 15 
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|bgcolor= "#cfcfff"| 18  
|bgcolor= "#cfcfff"| 18 
|bgcolor= "#cfcfff"| 14
|bgcolor= "#cfcfff"| 16 
|bgcolor= "#cfcfff"| 18 
|bgcolor= "#cfcfff"| 16
|bgcolor= "#cfcfff"| 15
|bgcolor= "#efcfff"| Ret 
|bgcolor= "#efcfff"| Ret
|bgcolor= "#cfcfff"| 18   
|bgcolor= "#cfcfff"| 19  
|bgcolor= "#cfcfff"| 18   
|bgcolor= |
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| CT05
|rowspan="5"| Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t
|rowspan="5"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| KIT
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| BRA
| ABU
|
!rowspan="5"| 0
!rowspan="5"| 11.
|-
| align="left" |  Marcus Ericsson
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|
|
|
|
|-
| align="left" |  Kamui Kobajaši
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|-
| align="left" |  André Lotterer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Will Stevens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|
|}

Zunanje povezave 

 

Moštva Formule 1
Konstruktorji Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2010